Stany Zjednoczone - United States of America (USA, U.S.A.)
 U.S.A. (United State of Atlanta)
 U.S.A. (Aiight Then)
 U.S.A. (album)
 USA (album)

Zobacz też